Thurler ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Lise Thurler (1960–2008), Schweizer Schriftstellerin
 Anton Thurler (1490–1566), Dresdner Ratsherr und Bürgermeister
 José Thurler (1913–1992), brasilianischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Thürler
 Türler
 Turler